Се́верный Челеке́нский зали́в () — юго-восточная часть залива Туркменбашы Каспийского моря у северного берега полуострова Челекен. Отделён от моря Северной Челекенской косой.

Длина залива составляет 20 км, ширина — 25 км, глубина достигает 3,8 м. Вход в залив обмелён и недоступен для судов.

Примечания

Литература 
 .

Заливы Туркменистана
Заливы Каспийского моря